Mistura, un registro d'organo.
 Mistura, una lega metallica.